Оле́йруш (; , «Гончари»)  — власна назва. Старопортугальською — Олейрос.

Топоніми

Олейруш — муніципалітет.
 Олейруш (Віла-Верде) — парафія.
 Олейруш (Гімарайнш) — парафія.
 Олейруш (Олейруш) — парафія.
 Олейруш (Понте-да-Барка) — парафія.
 Сан-Пайю-де-Олейруш — парафія.